1992 Голяма награда на ЮАР е 22-рото за Голямата награда на Южна Африка и първи кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 1 март 1992 година на пистата Киалами, ЮАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Първо участие за: Андреа Киеза, Пол Белмондо, Джиована Амати, Укио Катаяма и Марч с нови управители.
 Макларън участва с модифицирания MP4-6B вместо MP4-7 оставено за Бразилската ГП.

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР